Voigtsberg steht für:
 Voigtsberg (Oelsnitz), Ortsteil von Oelsnitz/Vogtl.
 Burg Voigtsberg in Oelsnitz/Vogtl.
 Amt Voigtsberg, ehemalige sächsische Verwaltungseinheit

Siehe auch:
 Großvoigtsberg
 Kleinvoigtsberg
 Vogtsberg
 Vogtsburg
 Voigtsberger